Starorusskoje (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Starorusskoje (Kaliningrad), ländliche Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Eythienen, Kreis Königsberg Land/Samland, Ostpreußen)
 Starorusskoje (Leningrad), ländliche Siedlung in der Oblast Leningrad
 Starorusskoje (Sachalin), Dorf in der Oblast Sachalin